Уткин Павел Петрович (, деревня Босяково Кашинский район Тверская губерния — , Ленинград) — советский живописец и педагог, член Ленинградского Союза художников.

Биография 
Уткин Павел Петрович родился 1 сентября 1920 года в деревне Босяково Кашинского уезда Тверской губернии (в некоторых источниках в качестве даты рождения указано 30 августа 1920 года). В 1929 с семьёй переехал в Ленинград. В 1936—1940 учился в Ленинградском художественно-педагогическом техникуме, в 1947—1953 на живописном факультете ЛИЖСА имени И. Е. Репина.

Участник Великой Отечественной войны.

После окончания института занимался творческой и педагогической деятельностью. Писал портреты, пейзажи, жанровые картины. Участвовал в выставках с 1953 года, экспонируя свои работы вместе с произведениями ведущих мастеров изобразительного искусства Ленинграда. Член Ленинградского Союза художников с 1960 года. Среди произведений, созданных художником, картины «Ленинградский пейзаж» (1958), «В студии» (1961), «Портрет композитора Ф. Листа» (1963), «Портрет К. Циолковского» (1970), «Портрет командира 45-мм артиллерийского орудия Героя Советского Союза, полного кавалера Ордена Славы Н. И. Кузнецова» (1985) и другие.

Скончался 4 июля 1990 года в Ленинграде на 70-м году жизни. 

Произведения П. П. Уткина находятся в музеях и частных собраниях в России и за рубежом.

См. также 
 Список живописцев Ленинградского Союза художников

Примечания

Литература 
 Центральный Государственный Архив литературы и искусства. СПб. Ф.78. Оп.8. Д.472.
 Выставка произведений ленинградских художников 1961 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1964. — с.41.
 Справочник членов Ленинградской организации Союза художников РСФСР. — Л: Художник РСФСР, 1987. — с.135.
 40 лет Великой победы. Выставка произведений художников — ветеранов Великой Отечественной войны. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1990. — с.14.
 Matthew Cullerne Bown. A Dictionary of Twentieth Century Russian And Soviet Painters. 1900 — 1980s. — London: Izomar Limited, 1998.
 Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. — Санкт-Петербург: НП-Принт, 2007. — с.390. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. — Санкт Петербург: «Первоцвет», 2007. — с.71.

Художники СССР
Художники России
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Члены Союза художников СССР
Художники Санкт-Петербурга
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Члены Санкт-Петербургского Союза художников